Jaboullie ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Pierre Jabouille (1942–2023), französischer Automobilrennfahrer
 Pierre Jabouille (1875–1947), französischer Ornithologe, Kolonialverwalter in Indochina